Die COVID-19-Pandemie in Eswatini tritt als regionales Teilgeschehen des weltweiten Ausbruchs der Infektionskrankheit COVID-19 auf. Um die Jahreswende 2020/21 starben nach unbestätigten Berichten der Premierminister, der Minister für den Öffentlichen Dienst und der Minister für Arbeit an COVID-19.

Verlauf und Maßnahmen 
Bis zum 11. März 2020 wurden zwei Verdachtsfälle getestet, eine Frau, die aus Europa zurückkehrte, und eine zweite Frau, die Besucher aus Deutschland empfangen hatte.

Am 14. März 2020 wurde die erste COVID-19-Infektion in Eswatini bestätigt. Es handelte sich um eine Frau, die Ende Februar aus den USA zurückkehrte und dann nach Lesotho reiste, bevor sie nach Eswatini zurückkehrte und nach dem positiven Testergebnis in Quarantäne geschickt wurde. Im WHO-Situationsbericht tauchte dieser Fall erstmals am 15. März 2020 auf.

Am 24. März 2020 gab das Gesundheitsministerium einen fünften bestätigten Fall bekannt. Es handelte sich um einen Mann, der Anfang desselben Monats in die USA gereist war und bei seiner Rückkehr positiv getestet wurde.

Am 26. März 2020 waren drei Infizierte bekannt, die sich zuvor in Südafrika aufgehalten hatten. Das Gesundheitsministerium empfahl die Einhaltung von Hygieneregeln und riet den Infizierten vom Besuch von Veranstaltungen und öffentlichen Räumen ab.

Bis zum 15. April 2020 wurden von der WHO 15 COVID-19-Infektionen in Eswatini bestätigt.

Am 13. Dezember 2020 starb Premierminister Ambrose Dlamini, am 16. Januar 2021 Christian Myekeni Ntshangase, Minister für den Öffentlichen Dienst, am 23. Januar 2021 Makhosi Vilakati, Minister für Arbeit und Soziale Sicherheit. Unbestätigte Medienberichte geben jeweils eine Covid-19-Infektion als Todesursache an.

Statistik 
Die Fallzahlen entwickelten sich während der COVID-19-Pandemie in Eswatini wie folgt:

Infektionen

Todesfälle

Anmerkungen

Siehe auch 
 COVID-19-Pandemie in Afrika

Weblinks 

 Weltgesundheitsorganisation (WHO): Coronavirus disease (COVID-2019) situation reports auf der Website www.who.int (englisch)
 Johns Hopkins CSSE: Coronavirus COVID-19 Global Cases. (englisch)
 Webseite World of Meters: Echtzeit-Daten der Corona-Virus-Pandemie (englisch)

Einzelnachweise 

Eswatini
Geschichte (Eswatini)
Gesundheit (Eswatini)